Esistono più comuni francesi con questo nome

 Bois-le-Roi – Normandia
 Bois-le-Roi – Île-de-France